Crucifixus bedeutet

 den gekreuzigten Leib Jesu Christi, siehe auch Kruzifix
 Crucifixus dolorosus, ein Fachbegriff für ein Gabelkreuz